Wyl ist der Familienname folgender Personen:

 Basil von Wyl (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Benjamin von Wyl (* 1990), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Cornel von Wyl (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Jonas von Wyl (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Luzia von Wyl (* 1985), Schweizer Jazzpianistin und Komponistin

Siehe auch:
 Wiel